Guardia de Hierro puede referirse a:

 Guardia de Hierro (Argentina): una organización perteneciente al movimiento peronista fundado en 1961.
 Guardia de Hierro (Rumania): un partido político de Rumania que existió entre 1927 y 1941.
Guardia De Hierro (Egipto):sociedad secreta pro-Eje de entreguerras y movimiento político realista de Egipto
Guardia De Hierro (Palestina)